Redfish steht für:

 englischer Trivialname für zahlreiche Fischarten, insbesondere aus der Familie der Schnapper
 Redfish (Media), russisches Medienunternehmen
 Redfish Scalable Platforms Management API
 USS Redfish (SS-395), US-amerikanisches U-Boot der Balao-Klasse

Redfish steht für folgende geografische Objekte:

 Redfish Bay, Bucht am Golf von Mexiko, siehe Aransas Pass
 Redfish Creek (British Columbia), Fluss in British Columbia, Kanada
 Redfish Lake (British Columbia), See in British Columbia, Kanada
 Redfish Lake (Idaho), See in Custer County (Idaho), Idaho, USA
 Redfish Lake (Nunavut), See in Nunavut, Kanada
 Redfish Pass, Meerenge in Florida, die den Pine Island Sund in Lee County (Florida) mit dem Golf von Mexiko verbindet
 Redfish Rock, Insel vor dem Humbug Mountain State Park, Oregon, USA

Siehe auch:
 Red Herring (Redewendung)